Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1995 проводились с 18 августа по 2 сентября 1995 года. В финалы сезона вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного первенства. Все раунды финалов состояли всего из одного матча. Чемпионом, во второй раз в своей истории, стала команда «Аделаида Лайтнинг», которая со счётом 50:43 обыграла команду «Мельбурн Тайгерс». «Аделаида» во второй раз вышла в большой финал ЖНБЛ и во всех из них становилась триумфатором турнира, «Мельбурн» в свою очередь также во второй раз добрался до решающей стадии финалов, не имея в своём активе побед. Самым ценным игроком финала стала Рэйчел Спорн, завоевавшая этот почётный трофей во второй раз.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Мельбурн — Перт — 60-39

Аделаида — Сидней — 73-63

Предварительный финал

Сидней — Мельбурн — 56-69

Большой финал

Составы участников финала

Аделаида — Мельбурн — 50-43

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1995
Финалы ЖНБЛ